Ferrigno ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Ferrigno (1686–1766), italienischer Architekt des Barock auf Sizilien
 Lou Ferrigno (* 1951), US-Schauspieler und Bodybuilder
 Robert Ferrigno (* 1947), US-amerikanischer Schriftsteller
 Shanna Ferrigno (* 1981), US-amerikanische Produzentin, Schauspielerin und CEO von Ferrigno Fit
 Steve Ferrigno (1900–1930), Mafioso in New York City

Sonstige:
 Ferrigno-Eisstrom, Eisstrom im Ellsworthland, Antarktika
 Ferrigno-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika